langusta – skorupiak morski
 Langusta – wyrzutnia rakietowa
 Langusta – płyta zespołu One Million Bulgarians